Osborne, alternativt Osborn eller Osbourne är en engelsk variant av det fornnordiska namnet Asbjörn. Det används både som efternamn och förnamn. Den 31 december var 28 personer med efternamnet Osborne och 1 med efternamnet Osborn bosatta i Sverige. Samtidigt hade 377 män i Sverige förnamnet Osborn med olika stavningar.

Personer med efternamnet Osborne eller med varianter av detta namn
 Adam Osborne (1939–2003), amerikansk datorpionjär 
 Aimee Osbourne (född 1983), amerikansk fotomodell och journalist 
 Anders Osborne (född 1966), svensk låtskrivare och musiker
 Buzz Osborne (född 1964), amerikansk musiker
 Chase Osborn (1860–1949), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Michigan
 Francis Osborne, flera personer
 Francis Osborne (författare) (1593–1659), engelsk essayist
 Francis Osborne, 5:e hertig av Leeds (1751–1799), brittisk politiker
 Gary Osborne (född 1949), brittisk låtskrivare
 George Osborne (född 1971), brittisk konservativ politiker, finansminister
 Harold Osborn (1899–1975), amerikansk friidrottare
 Henry Fairfield Osborn (1857–1935), amerikansk paleontolog och geolog
 Isaiah Osbourne (född 1987), engelsk fotbollsspelare
 Jack Osbourne (född 1985), brittisk-amerikansk skådespelare och dokusåpadeltagare
 Joan Osborne (född 1962), amerikansk sångerska, gitarrist och låtskrivare
 John Osborne (1929–1994), brittisk författare och dramatiker
 John Eugene Osborne (1858–1943), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Wyoming
 Kelly Osbourne (född 1984), brittisk sångerska och skådespelare
 Lloyd Osbourne (1868–1947), amerikansk författare
 Louis Osbourne (född 1975), brittisk kändis (?)
 Manuel Osborne-Paradis (född 1984), kanadensisk alpin skidåkare
 Margaret Osborne duPont (1918–2012), amerikansk tennisspelare 
 Nikki Osborne (född 1981), australisk skådespelare, modell och tv-presentatör
 Ozzy Osbourne, (född 1948), brittisk rocksångare
 Sharon Osbourne (född 1952), brittisk-amerikansk sångare, skådespelare, programledare samt artistmanager
 Sidney Preston Osborn (1884–1948), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Arizona
 Thomas Osborne, flera personer
 Thomas Osborne, 1:e hertig av Leeds (1631–1712), brittisk statsman
 Thomas Osborne, 4:e hertig av Leeds (1713–1789), brittisk adelsman
 Thomas A. Osborn (1836–1898), amerikansk politiker och diplomat, republikan, guvernör i Kansas
 Thomas Burr Osborne (1798–1869), amerikansk politiker, representant för Connecticut
 Thomas W. Osborn (1833 eller 1836–1898), amerikansk politiker, senator för Florida
 Tom Osborne (född 1937), amerikansk politiker, republikan, representant för Nebraska

Personer med förnamnet Osborne eller med varianter av detta namn
 Osborne Ahlbom (1936–2014), svensk riksspelman
 Osborne Bartley (1919–2019), svensk läkare och fackföreningsman
 Osborn Bladini (född 1955), svensk dramatiker, filmare och författare
 George Osborne Morgan (1826–1897), engelsk jurist och politiker
 Osborne Reynolds (1842–1912), irländsk ingenjör

Fiktiva personer
 Daniel Osbourne, kallad Oz, rollfigur i Buffy och vampyrerna
 Osborn, fiktiv göteborgare. Se även Göteborgshumor

Källor

Noter  

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Svenska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn